Liberty County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:

 Liberty County (Florida)
 Liberty County (Georgie)
 Liberty County (Montana)
 Liberty County (Texas)